Grano puede referirse a:

 El grano (semilla), semilla pequeña, dura y seca, con o sin cáscara, cosechada para consumo humano o animal.
 La cariópside (o grano), tipo de fruto simple típico de los cereales.
 Los cereales (o granos) mismos.
 El grano (ley), unidad de medida de la ley de los metales preciosos y las gemas.
 El grano (unidad de masa), mínima unidad de masa en el sistema inglés de medidas.
 El grano (mineral), fragmento apenas perceptible de roca.
 La granularidad (o grano), tamaño de las partículas que forman la capa fotosensible que recubre la película fotográfica o el papel fotográfico.
 La eflorescencia (dermatología) (o grano), abultamiento pequeño (como pueda ser una pápula o una pústula) que nace en alguna parte del cuerpo, a veces conteniendo pus.
 Grano (Dakota del Norte), ciudad del condado de Renville, en el estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).

Además, puede hacer referencia a:

 El grano métrico, unidad de masa usada en joyería.

Enlaces externos